Le Championnat du Portugal de football 1967-1968 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1967-68 sur leballonrond.fr

1967-1968
Championnat Portugal Football 1967-1968 D1
Championnat Portugal Football 1967-1968 D1
Portugal
Portugal